Der Belém Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 28. Februar bis 7. März 1994 in Belém stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Das Doppelturnier wurde nach dem Viertelfinale abgebrochen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1994
Tennisturnier in Belém (Pará)